Příjmení Siebert nese více různých osobností:

 Gloria Siebertová (* 1964) – východoněmecká atletka
 Klaus Siebert (1955–2016) – německý biatlonista
 Ludwig Siebert (1874–1942) – německý nacistický politik